Фермой (;  (Маништирь-Ар-Мы), «мужской монастырь на равнине») — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер). Здесь живёт родившийся в США Майкл Флетли.

Местная железнодорожная станция была открыта 17 мая 1860 года и закрыта 27 марта 1967 года.

Демография 
Население — 5873 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 4804 человека. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 2275, население пригородов (environs) — 3598.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20141217100409/http://fermoytowncouncil.ie/

Города Ирландии
Населённые пункты графства Корк